Walter von Châtillon ist der Name folgender Personen:

* Walter von Châtillon (um 1135–um 1190), französischer Dichter 
 Walter II. von Châtillon († 1148), Herr von Châtillon, Troissy, Crécy und Montjay
 Walter III. von Châtillon († 1219), Herr von Châtillon, Troissy, Montjay, Crécy und Pierrefonds und Graf von St. Pol
 Walter de Châtillon (um 1221–1250), Herr von Donzy, Saint-Aignan, Montmirail und Montjay, siehe Gaucher de Châtillon
 Walter V. von Châtillon (1249?–1329), Herr von Châtillon, Graf von Porcéan und Connétable von Frankreich